KDE est un sigle qui peut désigner :
 KDE (Kool Desktop Environment), un projet de logiciel libre historiquement centré autour d'un environnement de bureau pour systèmes UNIX ;
 kernel density estimation (en français, estimation par noyau), une méthode non-paramétrique d’estimation de la densité de probabilité d’une variable aléatoire.

KDE est un code qui peut désigner :
 makondé, une langue bantoue parlée dans le Sud-est de la Tanzanie et au Nord-est du Mozambique, selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF.

Code de langue